Frans Koffrie (burgemeester) (1937), Nederlands politicus en voormalig burgemeester van Hasselt namens de PvdA
 Frans Koffrie (bestuurder) (1952), Nederlands bestuursvoorzitter van Corporate Express